Niwica peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 Niwica, village du powiat de Gorzów
 Niwica, village du powiat de Żary